Улица Шкю́ню () — историческая улица в Риге, в Старом городе. Расположена между улицей Калькю и Домской площадью. Длина улицы — .

История 
Возникла в начале XIII столетия. Улица являлась одной из центральных улиц немецкого поселения в средневековой Риге, вела от рынка, который был расположен на современной улице Скарню (Резницкой), в сторону так называемых Больших ворот в укреплениях рижского поселения на пересечении улиц Зиргу и Шкюню.

Старейшее название улицы — Сапожная (Сапожников). В латинской традиции улица именовалась Platea Sutorum. Под этим названием улица впервые упоминается в исторической документации в 1340 году. На нижненемецком языке название улицы — Schustrate, Schomarstrate. Это название она носила с 1413 по 1577 год. Известно, что на этой улице располагались мастерские цеха сапожников (Apotheke sutorum), эти мастерские впервые упоминаются в 1291 году. Более позднее название улицы — Scheuenstrasse (Сарайная), оно появилось в XVIII веке как результат неправильного, трансформированного произношения в речи немцев-рижан.

Достопримечательности 

 д. 4 — Универмаг (1911, архитектор Пауль Мандельштам)
 Комплекс домов с остатками монастыря, принадлежавшего францисканского ордену, а также фрагменты церкви Катрины, под которой в ходе археологических раскопок были обнаружены более древние остатки рижского храма, возможно, являвшегося первой Домской церковью. В алтарной части этой церкви сохраняются фрагменты старинной часовни, принадлежавшей обществу Черноголовых (время застройки: XIII—XX века, дома 9, 11).
 д. 12/14 — Жилой дом (1900—1901, построен по проекту архитекторов Шеля и Шеффеля в стилистике раннего рижского модерна), принадлежал директору Рижской электротехнической фабрики Г. Детману).
 д. 13 — (1894, архитектор Карл Фельско)
 д. 16 — Жилой дом (1822, архитектор Юлиус Адольф Шпацирс, перестроен в 1879 году архитектором Карлом Генрихом Шелем).
 д. 17 — Жилой дом (И.-З. Голлендера), построенный по проекту архитектора Кристофа Хаберланда (1780—1787).
 д. 19 — Жилой дом (1787, архитектор Кристоф Хаберланд; перестроен с увеличением этажности в 1872 году архитектором Я.-Ф. Бауманисом).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Šķūņu iela на сайте citariga.lv

Улицы Вецриги